Уборевич — фамилия:

 Уборевич, Владимира Иеронимовна (1924—2020) — архитектор, дочь И. П. Уборевича.
 Уборевич, Иероним Петрович (1896—1937) — советский военный и политический деятель.

См. также 
 Уборевич-Боровский, Борис Олегович (род. 1959) — советский архитектор.